Tandia steht für:

 ein Dorf auf der Wandammenhalbinsel, Westneuguinea, siehe Tandia (Dorf)

Tandia ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahima Tandia (* 1993), französischer Fußballspieler
 Siga Tandia (* 1987), französische Fußballspielerin
 Souleymane Tandia (* 1986), senegalesischer Fußballspieler